Název Smilovice má více sídel:
 Smilovice (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
 Smilovice (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Smilovice (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Smilovice (Žimutice) – část obce Žimutice v okrese České Budějovice
 Smilovice (Staňkovice) – část obce Staňkovice v okrese Kutná Hora
 Smilovice (Chotilsko) – část obce Chotilsko v okrese Příbram

Související články 

 Smilovský potok (rozcestník)